Хильдесхаймер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хильдесхаймер, Азриэль (1820—1899) — немецкий раввин, философ.
Хильдесхаймер, Вольфганг (1916—1991) — немецкий писатель и художник.
 Хильдесхаймер, Хирш (1870—1957) — немецкий ученый, сын Азриэля Хильдесхаймера.